

Personen 
 Yagan (Nyungah) was een Aborigines-krijger in West-Australië
 Ben Yagan is een Armeens-Belgische voetballer
 Yvan Yagan is een Armeens-Belgische voetballer

Dieren 
 Neolepton yagan is een tweekleppige
 Exogone yagan is een borstelworm